Wahlkreis 59 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 59
 Landtagswahlkreis 59